

Cinema 
 Incontro senza domani (Escape) – film del 1940 diretto da Mervyn LeRoy
 Il fuggitivo (Escape) – film del 1948 diretto da Joseph L. Mankiewicz
 Dagmar - L'anima dei vichinghi (titolo originale Flukt, titolo internazionale Escape) – film del 2012 diretto da Roar Uthaug
 Escape – film del 2012 diretto da Paul Emami

Fumetto 
 Escape – manga di Akira Toriyama del 1981

Informatica 
 Escape – tasto della tastiera
 escape() – funzione JavaScript
 Sequenza di escape

Musica 
 Escape (The Piña Colada Song) – singolo di Rupert Holmes del 1979
 Escape – album dei Journey del 1981
 Escape – album degli Whodini del 1984
 Escape – brano dei Metallica presente nell'album Ride the Lightning del 1984
 Escape – album di Pete Namlook e Dr. Atmo del 1994 
 Escape – album dei Burning Heads del 1999
 Escape – album di Enrique Iglesias del 2001
 Escape – singolo di Enrique Iglesias del 2002, dall'album omonimo
 Escape – brano di Craig Armstrong
 Escape – singolo dei Kongos del 2012
 Escape – album dei Circus Devils del 2014
 Escape – singolo di Kx5 del 2022

Televisione
Escape – serie televisiva britannica trasmessa dal 1957
Escape – serie televisiva antologica britannica trasmessa nel 1980
Escape – film per la televisione statunitense del 1971 diretto da John Llewellyn Moxey
Escape – film per la televisione statunitense del 1980 diretto da Robert Michael Lewis
Escape – film per la televisione statunitense del 1989 diretto da Richard Styles

Altro 
 Escape – programma radiofonico di CBS Radio Network

Altri progetti